Сент-Анастазі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Сент-Анастазі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар